Чуб — старовинна чоловіча зачіска у вигляді довгого пасма волосся на голеній голові (переважно у козаків); чуприна
 Чуб — гребінь з пір'я на голові птахів

Прізвище 

 Чуб Віктор Васильович (1942—2015) — заслужений лікар України
 Чуб Володимир Євгенович ( 1956) — народний депутат України, член Партії регіонів
 Чуб Олександр Сергійович (1995—2022) — молодший лейтенант, Герой України (2022, посмертно).
 Чуб Олександр Володимирович (1997—2022) — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади.
 Чуб Таня ( 1970) — спортсменка.